Хотимля — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

История

География 

Находилась на левом берегу реки Сож между сохранившимися ещё деревнями Тростянка и Тереховка.

В справочнике 1981 года сообщается, что деревня Хотимля значилась в списках только до 1971 года . 

В справочнике 1993 года она тоже значится, как уже прекратившая существование.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области